Паска́ль Пеллетье́ (; 16 июня 1983, , Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) — канадский хоккеист, левый нападающий. В настоящее время свободный агент.

Карьера

Достижения 
 Участник Матча звёзд АХЛ (2008).
 Обладатель Кубка Шпенглера 2012 года в составе сборной Канады.
 Участник Матч звёзд КХЛ в составе команды Ковальчука (2015).

Статистика 
 Последнее обновление: 6 мая 2017 года

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Бэ-Комо Драккар»
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Атланта Глэдиэйторз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»